Гендлин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:
 Гендлин, Владимир Ильич (1936—2021) — российский спортивный комментатор, журналист, боксёр.
 Гендлин, Семён Львович (род. 1939) — советский преступник, мошенник, американский изобретатель.
 Гендлин, Юджин (Eugene Gendlin, 1926—2017) — американский философ и психотерапевт.